Die Mestaruussarja 1950 war die 20. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde auf zehn Mannschaften reduziert und vom 30. April bis 22. Oktober ausgespielt.

Meister wurde Ilves-Kissat Tampere. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmende Mannschaften 
Aus Helsinki (2):
 Helsingin Kullervo (Kullervo; Charakter in der finnischen Mythologie)
 Kronohagens IF (Kronohagens Idrottsförening Helsinki)

Aus Turku (2):
 Turun Weikot (Kerle Turku)
 Turku PS (Turun Palloseura; Ballspielegemeinschaft Turku)

Aus Vaasa (2):
 Vaasa IFK (Vaasan Idrottsföreningen Kamraterna)
 Vaasan PS (Vaasan Palloseura; Ballspielegemeinschaft Vaasa)

Andere Städte (4):
 Haka Valkeakoski (Haken Valkeakoski)
 Kotkan Työväen Palloilijat (Arbeiter-Ballsportverein Kotka)
 Ilves-Kissat Tampere (Spasskatzen Tampere)
 Kuopion PS (Kuopion Palloseura; Kuopioer Ballspielegemeinschaft)

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Yrjö Asikainen (Ilves-Kissat Tampere) und Jorma Saarinen (Vaasan PS) erzielten beide in 18 Spielen 15 Tore.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1950
1950